Харьковский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Наровчатского сельского поселения.

География 
Расположен в западной части района, недалеко от поселка множество озер и реки Урал.

Поселок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра село Агаповка — 15 км, до центра сельского поселения поселок Наровчатка — 7 км.

История 
Поселок основан в 1926 переселенцами с Украины (из Харьковской губернии). 
 
В 1968 на территории поселка разместилось 5-е отделение совхоза «Агаповский», в 1987 — отделение совхоза «Наровчатский».

Население 

(в 1926 — 256, в 1947 — 520, в 1956 — 659, в 1959 — 613, в 1970 — 634, в 1983 — 432, в 1995 — 448)

Инфраструктура 
 Библиотека
 Школа
 Клуб

Улицы 
 Зеленая улица
 Луговая улица
 Озерная улица
 Садовая улица
 Степная улица
 Центральная улица
 Новая улица

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района